Jonquera o jonc, planta de l'ordre dels poals present a zones humides
 Jonquera o canyissar, lloc poblat de joncs o altres canyes
 La Jonquera, municipi de la comarca de l'Alt Empordà
 La Jonquera (Amer), masia d'Amer (Selva) 
 Carrer de la Jonquera (Figueres), carrer a la ciutat de Figueres (Alt Empordà) 
 Unió Esportiva La Jonquera, club de futbol del poble de la Jonquera, a l'Alt Empordà